Шулан, Иоганн Людвиг (; 1791—1861) — немецкий врач и библиограф.
 Шулан, Людвиг Теодор (Ludwig Theodor Choulant; 1827—1900) — немецкий архитектор и живописец, сын Иоганна Людвига Шулана.

Примечания